Ez a lista A nagy ho-ho-horgász című magyar rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Első évad (1982)

Második évad (1988) 

A nagy ho-ho-ho-horgász
Televíziós sorozatok epizódlistái